Ploska (ukrainisch Плоска; russische Entsprechung Ploskaja/Плоская) bezeichnet mehrere Ortschaften in der Ukraine:

 in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Slawuta, siehe Ploska (Slawuta)
 in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw, siehe Ploska (Lwiw)
 in der Oblast Riwne, Rajon Dubno, siehe Ploska (Dubno)
 in der Oblast Riwne, Rajon Riwne, siehe Ploska (Riwne)
 in der Oblast Schytomyr, Rajon Berdytschiw, siehe Ploska (Berdytschiw)
 in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Wyschnyzja, siehe Ploska (Wyschnyzja)

Ploska ist auch der Name eines rechten Nebenflusses des Südlichen Bugs, siehe Ploska (Fluss).

Siehe auch:
 Plosca
 Ploské
 Ploske